Intenham heißen folgende geographische Objekte:

 Intenham (Gemeinde Kirchberg-Thening), Ortschaft von Kirchberg-Thening, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Intenham (Gemeinde Lochen), Ortschaft von Lochen am See, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich